1971 Голяма награда на Италия е 22-рото за Голямата награда на Италия и девети кръг от сезон 1971 във Формула 1, провежда се на 5 септември 1971 година на пистата Монца близо до град Монца, Италия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Италия